Донское — аэропорт города Тамбова. Расположен в 10 км северо-восточнее центра города.

История 
 1970 — начато строительство бетонной взлётно-посадочной полосы, дороги от города до аэропорта, стоянок самолётов, нового здания аэровокзала.
 1971 — в эксплуатацию поступили самолёты Ан-24 (бортовые номера: Ан-24Б 46581, 47269, 47828, 47835; Ан-24РВ 46519, 46657, 46691, 46848, 47800).
 1974-1975-е годы — сданы в эксплуатацию здание аэровокзала и гостиницы аэропорта.
 1980-1990-е годы — выполнялись регулярные авиарейсы в аэропорты городов Москва, Тула, Калуга, Ленинград, Донецк, Свердловск, Симферополь, Киев, Днепропетровск, Одесса, Сочи, Нальчик, Ульяновск, Волгоград, Нижнекамск (с посадкой в Куйбышеве), Белгород, Харьков, Челябинск, Чебоксары.
1993 — Тамбовское авиапредприятие было переименовано в открытое акционерное общество «АВИАТА».
С распадом СССР резко упал пассажирооборот и грузооборот. Были прекращены полёты на Украину и Белоруссию по причине их убыточности. В 1997 году были отменены авиарейсы на Восток, Сочи и Москву. ОАО «АВИАТА» с 1997 года находится в стадии банкротства. Многие авиаспециалисты были сокращены или уволены.

С целью сохранения авиапредприятия и развития авиации в Тамбовской области в 2003 году руководством Тамбовской области принято решение о создании Тамбовского областного государственного унитарного предприятии "Аэропорт «Тамбов»".
В 2008 году ТОГУП "Аэропорт «Тамбов» было акционировано и преобразовано в открытое акционерное общество «Аэропорт „Тамбов“». До декабря 2010 года из аэропорта рейсы в Москву выполняла авиакомпания Регион-Авиа на самолете Embraer EMB 120 Brasilia

В 2011 году аэропорт передали из федеральной в областную собственность. С 11 января 2011 года регулярные рейсы по маршруту Тамбов (Донское) — Москва (Внуково) начала выполнять авиакомпания Ак Барс Аэро на самолете Як-40.

С 1 января 2012 года авиакомпания Ак Барс Аэро прекратила полёты из Тамбова в связи с невозможностью дальнейшей эксплуатации устаревших самолётов Як-40, использовавшихся на данном направлении.

С 8 апреля 2012 года ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) открыла еженедельный рейс по маршруту Москва (Внуково) — Тамбов — Москва на самолете Ан-24. Рейсы выполняются два раза в день.

С 2013 года ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) выполняет рейс по маршруту Москва (Внуково) — Тамбов — Москва на самолете ATR-72. Информацию о рейсах уточняйте на  официальных сайтах.

С 14 июня 2014 года ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (UTair Aviation) выполняет рейс по маршруту Тамбов — Сочи (Адлер) — Тамбов на самолете ATR-72 еженедельно по субботам. Период выполнения по сентябрь 2014 года. 

С 8 января 2017 ОАО «Авиакомпания «РусЛайн» выполняет рейс по маршруту Москва (Домодедово) — Тамбов — Москва на самолете Bombardier CRJ-200

С Март 2018 ОАО В Тамбовской области появится санитарная авиация Вертолёт Ми-8 Тамбовской области

Актуальное расписание движения воздушных судов в аэропорту Тамбов с 31.05.2017: http://www.airport.tambov.ru/index.php?id=6 

Принимаемые типы ВС

Ан-12, Ан-24/26/30/32, Ан-72/74, Л-410, Ту-134, Ил-114, Як-40, Як-42, ATR 42/72, Bombardier CRJ, Bombardier Dash 8, Embraer EMB-120, Embraer ERJ-145, Saab 340, Saab 2000, вертолёты всех типов. Классификационное число ВПП (PCN) 10/R/C/W/T.

Показатели деятельности

Маршруты

Примечания

Ссылки 
 Аэропорт «Донское» в справочнике Aviapages.ru 
 «ЮТэйр» открыла новый рейс в Тамбов 

Аэропорты Тамбовской области
Транспорт Тамбова